Манежна площа — площа у Москві.
 Манежна площа — площа у Санкт-Петербурзі.